L'European Shield 2002-03 (; ), per motivi di sponsorizzazione nota anche come Parker Pen Shield 2002-03, fu la 1ª edizione dell'European Shield, competizione per club di rugby a 15 organizzata da European Rugby Cup come terzo torneo per rango dopo Heineken Cup e Challenge Cup.

L'European Shield nacque in concomitanza della trasformazione della citata Challenge Cup in una competizione completamente a eliminazione diretta, dei cui eliminati al primo turno era destinata a essere composta.

Il torneo si svolse dal 6 dicembre 2002 al 25 maggio 2003 tra 16 formazioni provenienti da 5 federazioni (, , Italia,  e ) e, nella finale tenutasi a Reading, la francese  sconfisse 40-12 i gallesi del .

Formula 
Il torneo si svolse completamente a eliminazione diretta a doppio turno, esclusa la finale che si tenne in gara unica.
Le 16 partecipanti erano le altrettante eliminate al primo turno della Challenge Cup 2002-03.
In tutte le fasi del torneo in gara doppia, il criterio principale ai fini del passaggio del turno fu il punteggio combinato tra i due incontri e, a seguire, il conteggio delle mete marcate da ciascuna squadra nel doppio confronto.

La finale si tenne al Madejski Stadium di Reading.

Squadre partecipanti

Incontri a eliminazione

Finale

Note

Voci correlate 
 European Challenge Cup 2002-2003